Beccari's patrijsduif
 Carolinenpatrijsduif
 Diksnavelpatrijsduif
 Geelhartpatrijsduif
 Hoedts patrijsduif
 Marianenpatrijsduif
 Markiezenpatrijsduif
 Norfolkpatrijsduif
 Palaupatrijsduif
 Santacruzpatrijsduif
 Stairs patrijsduif
 Sulawesipatrijsduif
 Tahitiaanse patrijsduif
 Tannapatrijsduif
 Witborstpatrijsduif